Il doppio del torneo di tennis Newcastle Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Javier Frana e Christo van Rensburg che hanno battuto in finale Kent Kinnear e Peter Nyborg 7-6, 7-6.

Teste di serie

 Kent Kinnear /  Peter Nyborg (finale)
 Javier Frana /  Christo van Rensburg (Campioni)

 Andrew Castle /  Paul Wekesa (primo turno)
 Mike Bauer /  Todd Nelson (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Newcastle Challenger 1992